La Sábila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Sábila, Sinaloa, Mazatlán, 
 La Sábila, Sonora, Huatabampo, 
 La Sábila, Michoacán de Ocampo, Venustiano Carranza, 

Robotskapade Mexikoförgreningar